Нючаяха — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 9 км по берегу реки Нюча-Пягунъяха. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300056292.

Примечания 

Бассейн Вэнгаяхи
Реки Пуровского района